Küffner ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Wolfgang Küffner (1760–1817), deutscher Kupferstecher und Kunsthändler und Verleger, siehe Abraham Wolfgang Küfner
 Jens Küffner (* 1976), deutscher Radiomoderator und Produzent
 Johann Sigismund Küffner (1641–1710), deutscher Kaufmann und Politiker
 Joseph Küffner (1776–1856), deutscher Musiker und Komponist
 Thomas Küffner (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Küfner
 Kuffner

en:Kuffner